PR steht als Abkürzung für:

 Packet Radio, eine Funk-Betriebsart
 PageRank-Algorithmus
 Pakatan Rakyat, ein Oppositionsbündnis in Malaysia
 Panel Report, die Bezeichnung für die Entscheidungen eines WTO Panels
 Philippine Airlines, nationale Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Brasilien
 Palestine Railways
 Paraná, Bundesstaat in Brasilien
 Partido da República, brasilianische Partei
 Partidu Republikanu, Partei aus Osttimor
 Partija rehioniw, die ukrainische Partei der Regionen
 Partito Radicale, italienische Partei (1955–1989)
 Partnerschaftsregister
 Perpendicular Recording, eine Aufzeichnungstechnik für magnetische Datenträger
 Perry Rhodan, eine deutsche Science-Fiction-Serie
 Personalrat als Vertretung der Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung
 Personnel Recovery (Personenrückführung), militärischer Begriff für die Rückführung hinter den feindlichen Linien befindlicher Militärangehöriger
 „ply rating“ und ist ein Code für die Tragfähigkeit von Fahrzeugreifen, siehe PR-Zahl
 Polizeirat
 Polskie Radio, die öffentlich-rechtliche Hörfunkanstalt in Polen
 Project Reality, eine Battlefield 2 Modifikation
 Prozentrang, z. B. bei einem Intelligenztest
 Public Relations, siehe Öffentlichkeitsarbeit
 Puerto Rico, nach ISO 3166
 Pull Request
 Punt Returner, Position im American und Canadian Football
 Performance Ratio, ein Qualitätsfaktor in der Photovoltaik, siehe Photovoltaik #Performance Ratio
 die postcode area Preston (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

PR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Përmet (auslaufend)
 Deutschland: Landkreis Prignitz
 Großbritannien: Preston
 Italien: Provinz Parma
 Norwegen: Kristiansand in der Provinz Vest-Agder
 Serbien: Priština (Kosovo)
 Tschechien: Okres Přerov, deutsch: Prerau (auslaufend)

Pr. steht als Abkürzung für:
 Prospekt (auch: Prosp.)
 Propstei (Kirche), Kloster und kirchlicher Amtsbereich

Pr steht als Kürzel für:
 Praseodym, als chemisches Symbol
 Prandtl-Zahl, Formelzeichen
 , die Menge aller primitiv-rekursiven Funktionen, siehe Primitiv-rekursive Funktion
  als Angabe eines Wahrscheinlichkeitsraums

pr steht für:
 .pr, die Top-Level-Domain von Puerto Rico
 pr (Unix), ein Unix-Kommando zum Formatieren von Textdateien

Siehe auch:
 P+R

Abkürzung